

Сетук () — село у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Галбену.
 Сетук () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Берка.

Сатук () — село у Кагульському районі.